«Безумный день инженера Баркасова» — советский комедийный художественный фильм, снятый по мотивам пьесы «Парусиновый портфель» и рассказам Михаила Зощенко. Фильм поставлен на киностудии им. М. Горького, по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, режиссёром Николаем Лырчиковым в 1982 году.

Сюжет 
Главный герой фильма инженер Баркасов (Василий Бочкарёв) целый день попадает в нелепые и анекдотические ситуации.

Он ответственный работник, руководитель крупного учреждения и совсем вымотался от навалившихся на него неотложных дел. По совету врача его заместитель купил для своего начальника два билета в оперетту и приказал секретарше Софочке сопровождать Баркасова на вечернем представлении.

Тёща Алексея Гавриловича давно намекала своей дочери, что долгое отсутствие её мужа не всегда связано с его работой. Вернувшийся домой за забытыми бумагами, Баркасов сказал, что у него и сегодня загружен целый день. Уходя, он случайно перепутал свой портфель с точно таким же портфелем работавшего в их квартире представителя электроконтроля. К ужасу жены, там лежали коробка конфет и цветы.

Тем временем злополучный портфель ещё несколько раз по недоразумению меняет хозяев, а ревнивый муж Софочки вводит в заблуждение Абрамоткина (ухажёра машинистки Насти Тройкиной) о том, кто с кем должен идти в театр.

Рассерженный Абрамоткин приводит в дом к Насте жену и тёщу Баркасова и только там выясняется, что он оставался верен своей жене, а всё случившееся не больше, чем недоразумение.

В ролях 
 Василий Бочкарёв — Алексей Гаврилович Баркасов
 Наталья Сайко — Зоя Баркасова
 Евгения Ханаева — Алиса Юрьевна, тёща Баркасова
 Валентина Теличкина — няня Анюта
 Михаил Кононов — Иван Тятин, заместитель Баркасова
 Ирина Резникова — Настя Тройкина, машинистка
 Ольга Остроумова — Софочка Крутецкая, секретарь
 Игорь Дмитриев — Юрий Крутецкий
 Андрей Мартынов — поэт Слоняев
 Пётр Щербаков — Абрамоткин, жених Насти Тройкиной
 Борис Новиков — истопник
 Валентина Талызина — Кобылина
 Вячеслав Невинный — Кобылин
 Афанасий Кочетков — кроликовод
 Виктор Сергачёв — электрик
 Борис Гитин — служащий
 Георгий Милляр — сосед
 Александр Лазарев — доктор
 Владимир Грамматиков — режиссёр радиоцентра
 Зоя Василькова — соседка
 Михаил Бочаров — врач
 Артур Нищёнкин — милиционер
 Мария Скворцова — медсестра
 Станислав Коренев — служащий
 Ирэна Дубровская — диктор

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Хмелик
 Режиссёр-постановщик: Николай Лырчиков
 Оператор-постановщик: Андрей Пашкевич
 Художник-постановщик: Виктор Сафронов
 Композитор: Марк Минков
 Текст песен: Юрий Энтин
 Режиссёр: Иосиф Сосланд
 Звукооператор: Глеб Кравецкий
 Музыкальный редактор: Наталья Строева
 Костюмы: И. Пименова
 Грим: И. Радчук
 Монтаж: А. Мякотина
 Редактор: Андрей Иванов
 Оператор: Н. Жолудёв
 Художник-декоратор: Э. Леонтьев
 Мастер по свету: А. Болдырев
 Административная группа:
 В. Вишняков
 Н. Мансуров
 Дирижёр: Ю. Серебряков
 Директор картины: Давид Пробер

Телекомедии СССР
Кинокомедии 1982 года
Телефильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Николая Лырчикова
Экранизации произведений Михаила Зощенко
Телефильмы СССР 1982 года
Фильмы об инженерах